Andrea Santacroce (1655-1712), cardinal italien,
 Antonio Santacroce (1598-1641), cardinal italien,
 Fabiano Santacroce (1986-), footballeur italien,
 Girolamo Santacroce, peintre et sculpteur italien du ,
 Isabella Santacroce (1970-), écrivaine italienne,
 Marcello Santacroce (1619-1674) cardinal italien,
 Michele Santacroce (1921-date inconnue), footballeur italien.